Ministerie van Openbare Werken (België), een voormalig Belgisch ministerie
 Ministerie van Openbare Werken (Nederland), een voormalig Nederlands ministerie
 Ministerie van Openbare Werken (Suriname), een Surinaams ministerie